Droga I/57 – droga krajowa we wschodnich Czechach
 Droga I/57 – droga krajowa I kategorii na Słowacji prowadząca od dawnego przejścia granicznego z Czechami do autostrady D1 i miasta Dubnica nad Váhom